

Codici 
 HAM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Amburgo-Fuhlsbüttel (Germania)
 ham – codice ISO 639-3 della lingua hewa
 HAM – codice ISO 3166-2:GB dell'Hampshire (Regno Unito)

Geografia 
Belgio
 Ham – comune del Limburgo
 Ham-sur-Heure-Nalinnes – comune dell'Hainaut

Francia
 Ham – comune della Somme
 Ham-en-Artois – comune del Passo di Calais
 Ham-les-Moines – comune delle Ardenne
 Ham-sous-Varsberg – comune della Mosella
 Ham-sur-Meuse – comune delle Ardenne
 Le Ham – comune della Manica
 Le Ham – comune della Mayenne

Paesi Bassi
 Ham – frazione del comune di Veghel

Regno Unito
 Ham – sobborgo di Londra
 Ham – paese del Wiltshire
 Ham – villaggio della contea di Caithness, nella regione delle Highland della Scozia

Musica 
 HAM – gruppo musicale islandese
 H•A•M – singolo di Kanye West del 2011

Persone
Darvin Ham – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Ezequiel Ham – calciatore argentino
Jack Ham – giocatore di football americano statunitense
Kenneth Ham – aviatore e astronauta statunitense
Marieke van den Ham – pallanuotista olandese
Pete Ham – cantante, compositore e chitarrista britannico

Sigle 
 Hold And Modify – tipo di modalità video della piattaforma informatica Amiga

Altro 
 Ham – cratere meteoritico di Marte
 Ham – altra traslitterazione del nome di Cam, personaggio biblico

Altri progetti